«История одной любви» (, 1904) — французский короткометражный художественный фильм Люсьена Нонге.

Сюжет 
Фильм состоял из следующих картин: отъезд, от работы к удовольствиям, покинута, муки голода, письмо родителям, страшное искупление, в больнице.

«Мы продали больше тысячи экземпляров», – пишет Шарль Патэ в своих мемуарах. От голой эротики кино перешло к любви; вслед за чувствами в фильмы проникла и психология.

Художественные особенности 
Это был первый случай проникновения в кино любовного сюжета; до сих пор здесь речь шла лишь о преступлениях, исторических событиях или сказках.

Источники

См. также 
 Выход рабочих с фабрики
 Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе
 Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота

Ссылки 

Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1904 года